

Geografia

Izrael 

Dan − kibuc w Izraelu
 Dan − rzeka w północnym Izraelu, dopływ Jordanu
 Tel Dan − stanowisko archeologiczne w Izraelu utożsamiane z biblijnym miastem Dan

Inne 

Dan – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w Wirginii i Karolinie Północnej

Osoby 
 Dan − postać biblijna z Księgi Rodzaju
 Dan I – legendarny władca Danii
 Dan I (zm. 1386) − hospodar wołoski
 Dan II (zm. 1432) − hospodar wołoski

Etnografia 

Dan − lud zachodnioafrykański
 Język dan − język z afrykańskiej grupy języków mande

Geologia 
Dan − najstarszy wiek paleogenu (i całego kenozoiku)

Inne 
Dan − termin zaczerpnięty z języka japońskiego, oznaczający stopień, poziom
Dan − skrót od imienia Daniel
 skrócona nazwa planety Kaladan w świecie powieści Diuna
 daN − dekaniuton (jednostka siły w układzie SI)
 DAN − stowarzyszenie organizacji nurkowych działające na rzecz bezpieczeństwa